Patrofikacija je učenje ruskog filozofa Nikolaja Fjodorova koje označava "delo otaca". Filozof nalazi mitološke, umetničke oblike dela otaca kako u drevnoj pogrebnoj umetnosti, epskim legendama, koje oživljavaju likove očeva, njihove herojske podvige, tako i u verovanjima o dušama očeva što naseljavaju nebo i zvezde.

Reference

Literatura 

 
 Nikolai Fyodorov: Studien zu Leben, Werk und Wirkung (Nikolai Fyodorov: Studies to His Life, Works and His Influence) :by Michael Hagemeister:(München: Sagner). :Originally presented as the author’s thesis (doctoral) — Philipps-Universität Marburg, 1989.
 Michael Hagemeister: "Russian Cosmism in the 1920s and Today". In: Bernice G. Rosenthal (ed.): The Occult in Russian and Soviet Culture (Ithaca, London. ), pp. 185–202.
 Young, George M. The Russian Cosmists: The Esoteric Futurism of Nikolai Fedorov and His Followers. New York. .

Spoljašnje veze 

 -{R. Djordjevic Russian Cosmism (with the Selective Bibliography) and its Uprising Effect on the Development of Space Research (PDF)}-
 -{Brief overview of Russian philosophy}-
 -{PHILTAR - Comprehensive web site with links to texts and resources}-
 -{Gallery of Russian Thinkers edited by Dmitry Olshansky}-
 -{Russian philosophy - entry in the Internet Encyclopedia of Philosophy.}-
 -{Directory of links to Russian philosophers, mostly in Russian}-
 -{Tsiolkovsky's Imperative in the 21st Century Academic paper}-
 -{Virtual Matchbox Labels Museum - Russian labels - Space - Page 2 - Konstantin Tsiolkovsky Historic images}-
 -{Tsiolkovsky from Russianspaceweb.com}-
 -{Spaceflight or Extinction: Konstantin Tsiolkovsky Excerpts from "The Aims of Astronautics", The Call of the Cosmos}-
 -{The Foundations of the Space Age}-
 

Култура Русије